Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 1984 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Martina Navrátilová und Chris Evert-Lloyd, das Navrátilová in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1984